Выборы в Народное собрание Республики Дагестан V созыва были проведены в Единый день голосования 13 марта 2011 года. Выборы проходили по пропорциональной избирательной системе. Кандидаты выдвигались только по партийным спискам. Партии разбивали списки своих кандидатов на общереспубликанскую часть и 62 региональные группы. Всего было распределено 90 мандатов по единому списку кандидатов пропорционально числу отданных за партии голосов. 

Выборы проведены Избирательной комиссией Республики Дагестан, окружными и участковыми избирательными комиссиями.

К выборам были допущены все шесть политических партий: «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Патриоты России», КПРФ, ЛДПР и «Правое дело». Всего было зарегистрировано 1083 кандидата в депутаты, таким образом в среднем на один мандат претендовали почти 12 кандидатов. 

В январе 2011 года избирком Дагестана утвердил списки партий «Единая Россия», КПРФ, «Патриоты России», ЛДПР и «Справедливая Россия» для участия в выборах в Народное Собрание. «Единая Россия» выдвинула 219  кандидатов, «Патриоты России» — 207 кандидатов, «КПРФ» — 192 кандидата, «Справедливая Россия» — 168 кандидатов, «ЛДПР» 148 кандидатов.

Региональное отделение партии «Правое дело» осуществляло сбор подписей избирателей для регистрации списка кандидатов.

Региональное отделение партии «Яблоко» в Дагестане приняло решение о неучастии в выборной кампании. Это решение объяснялось отсутствием реальных перспектив на избрание депутатов от партии в Народное собрание.

Законодательство 
В соответствии с республиканским законом «О выборах депутатов Народного собрания Республики Дагестан» списки формируются по региональным группам. В муниципалитетах в зависимости от количества избирателей число кандидатов варьируется от трех до четырех. 

В ноябре 2010 года Народным собранием 4 созыва была принята новая редакция Закона «О выборах депутатов Народного Собрания Республики Дагестан». Парламент республики четвертого созыва состоял из 72 депутатов, впервые избранных по пропорциональной избирательной системе с разделением списков на 53 региональные группы. Поправками 2010 года было увеличено число региональных групп с 53 до 62, и как следствие увеличилось число депутатов — с 72 до 90. Девять новых региональных групп были распределены по наиболее многочисленным дагестанским муниципальным образованиям, чтобы сгладить различие в количестве избирателей, приходящихся на каждого депутата. Число кандидатов в общереспубликанской части партийного списка было увеличено до 10 человек. 

Заградительный барьер составляет 7 % голосов избирателей. Но при этом введена норма, когда партии, не преодолевшей 7-процентный барьер, но получившей более 5% голосов избирателей, будет предоставлен один депутатский мандат.

Итоги 

Явка избирателей составила 1 млн 270 тысяч 975 человек, или 84,84 %. 

Партия «Правое дело» набрала 4,04 % голосов при проходном барьере 5 %. Региональному отделению партии удалось добиться пересчета голосов, в результате которого «правые» получили 5,09 %, что было достаточно для получения одного депутатского мандата. Депутатом от партии в парламенте республики стал глава регионального отделения Магомед Шабанов.

Ссылки 
 Новшества в избирательном законодательстве о выборах депутатов Народного Собрания Республики Дагестан. 10 ноября 2010 года
 Избирком: в ходе голосования в Дагестане существенных нарушений не зафиксировано. 11 марта 2011 года
 В Дагестане подведены итоги парламентских выборов. 21 марта 2011 года

Примечания 

Дагестан
Выборы в Дагестане
Дагестан
Народное собрание Республики Дагестан